Копытин — русская фамилия. Известные носители:
 Копытин, Вячеслав Константинович (1937—2016) — доктор ветеринарных наук, профессор.
 Копытин, Игорь (род. 1982) — эстонский военный историк, писатель и публицист.
 Копытин, Леонид Алексеевич — советский инженер, учёный-радиотехник, лауреат Сталинской премии.
 Копытин, Михаил Васильевич (1920—1986) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Копытин — российский остров в северо-восточной части Финского залива.

См. также 
 Малый Копытин